Михаи́л Смирно́в:
 Смирнов, Михаил Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Смирнов, Михаил Александрович (1903—?) — командир 40-й гвардейской танковой бригады.
 
 
 Смирнов, Михаил Васильевич (1903—1994) — советский военачальник, генерал-майор, комендант Кёнигсберга.
 Смирнов, Михаил Владимирович (1918—1998) — советский и российский учёный в области физической химии и электрохимии, профессор, доктор химических наук.
 Смирнов, Михаил Евгеньевич (1925—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 
 Смирнов, Михаил Ильич (1895—1974) — советский военный и профсоюзный деятель, председатель ЦК Союза горных рабочих СССР.
 Смирнов, Михаил Львович (род. 1963) — советский, российский актёр и режиссёр, юморист, музыкант, конферансье.
 
 Смирнов, Михаил Олегович (род. 1990) — российский футболист.
 
 Смирнов, Михаил Петрович (1876—1959) — проповедник, миссионер, христианский публицист.
 Смирнов, Михаил Юрьевич (род. 1955) — российский социолог, религиовед и философ, профессор ЛГУ им. А. С. Пушкина.
 Смирнов, Михаил Яковлевич (1917—1978) — председатель колхоза в Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда (1957).